Unbroken hace referencia a varios artículos:

Cine
 Unbroken (película) (2014), obra dramático-bélica dirigida por Angelina Jolie;

Música
 Unbroken (banda) (f.1991),  grupo de hardcore punk de Estados Unidos;
 Unbroken, álbum de Demi Lovato (2011)
 Unbroken (canción de María Ólafsdóttir) (2015)
 Unbroken (álbum de A Perfect Murder) (2004)
 Unbroken (álbum de Fiona) (2011)
 Unbroken (álbum de Katharine McPhee) (2010)
 Unbroken (canción de Stan Walker) (2010)
 Unbroken (canción de Tim McGraw) (2002)